Ellinikon kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ellinikón (ort i Grekland, Nomós Argolídos), Peloponnesos, 
 Ellinikón (ort i Grekland, Lakonien), Peloponnesos, 

Robotskapade Greklandförgreningar